SQL/CLI (Call Level Interface — интерфейс уровня вызовов) — расширение языка SQL, определённое в в стандарте SQL:2003 (ISO/IEC 9075-3:2003), описывает, как именно программа должна отправлять SQL-запросы к системе управления базами данных (СУБД) и как именно возвращённый набор записей должен быть последовательно обработан приложением. Поскольку интерфейс был разработан в начале 1990-х годов, API был определён лишь для языков программирования Си и Кобол.

Интерфейс является лишь частью того, что The Open Group обозначает как «общая среда приложения» (), разработанная как общий стандарт разработки открытых приложений, то есть приложения от различных разработчиков и поставщиков смогут взаимодействовать друг с другом наиболее эффективным способом. SQL/CLI описывает международный стандарт CLI независимого от реализации для доступа к базам данных с поддержкой SQL. Клиент-серверные инструменты смогут легко подключаться к базам данных с использованием динамически подключаемых библиотек (DLL). Также поддерживается и большой набор клиент-серверных инструментов.

Наибольшее распространение стандарт CLI получил как основа спецификации интерфейса ODBC (Open Database Connectivity), широко используемого для обеспечения прозрачного доступа приложениям к СУБД различных поставщиков. Текущая версия API, ODBC 3.52, включает в себя возможности обоих стандартов: ISO и X/Open (см. ниже).

История 
Работа над CLI началась в подразделении американского комитета SQL Access Group. В 1992 году API изначально был выпущен (и позиционировался) как Microsoft ODBC API. Спецификация CLI была утверждена в качестве стандарта комитетами ISO и ANSI в 1993 году; стандарт получил книжный номер ISBN 1-85912-081-4 и номер как внутренний документ C451.

ISO SQL/CLI является дополнением стандарта SQL от 1992 года (SQL-92). Закончен был как ISO-стандарт ISO/IEC 9075-3:1995 Information technology — Database languages — SQL — Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI). В текущих планах на SQL/CLI — добавление поддержки SQL3.

В четвёртом квартале 1994 года контроль над стандартом был передан комитету X/Open Company, значительно расширившему и обновившему его. Интерфейс X/Open CLI является надмножеством ISO SQL CLI.

Ссылки 
 Data Management: SQL Call Level Interface (CLI)
 Call Level Interface Guide and Reference

Стандарты языка SQL
Стандарты Open Group